Collier Manor-Cresthaven — localidade da Flórida
 Troféu Collier

Desambiguações de topônimos